

Patronyme 

 Ilia Bakkal, (en russe : Илья́ Ю́рьевич (Юфу́дович) Бакка́л), (1894-1950),  militant et homme politique russe, président de la fraction socialiste-révolutionnaire de gauche au comité exécutif central de la RSFSR (1917-1918) ;
 Marie-Claude Bakkal-Lagarde (1961-), archéologue française, ingénieure de recherches à l'INRAP, intervenante en anthropologie culturelle auprès d'établissements supérieurs ;
 Naima Bakkal (1990-), taekwondoïste marocaine ;
 Otman Bakkal (1985-), footballeur international néerlandais d'origine marocaine.

Toponyme 

 Bakal, (en russe : Бакал), ville de l'oblast de Tcheliabinsk, en Russie.